Seznam polkov z zaporedno številko 188.

Seznam 
 Pehotni
 188. pehotni polk (ZDA)
 188. strelski polk (ZSSR)
 188. pehotni polk (Wehrmacht)
 188. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 188. tankovski polk (ZSSR)

 Zračnoprevozni
 188. zračnoprevozni pehotni polk (ZDA)

 Artilerijski
 188. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 188. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi